Luxion steht für:

Dennis Luxion (Musiker)
Luxion (Software), US-Unternehmen für Visualisierung